De Grastidiinae vormen een subtribus van de Dendrobieae, een tribus van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

De naam is afgeleid van het geslacht Grastidium.

De subtribus omvat 35 geslachten epifytische, lithofytische of zelden terrestrische orchideeën, al dan niet met pseudobulben, met meestal opvallende, solitaire bloemen, uit tropische streken van Maleisië en Australazië.

Taxonomie
De subtribus Grastidiinae is door Clements in 2003 genoemd als nieuwe monofyletische groep binnen de tribus Dendrobieae. Clements splitste het geslacht Dendrobium en beschreef een reeks nieuwe geslachten, die hij in deze subtribus plaatste.

De stamboom van de Grastidiinae zou er dan als volgt kunnen uitzien:

Subtribus: Grastidiinae
Geslachten:
Abaxianthus
Australorchis
Bouletia
Cadetia
Cannaeorchis
Cepobaculum
Ceratobium
Davejonesia
Dendrobates
Dichopus
Diplocaulobium
Dockrillia
Durabaculum
Eleutheroglossum
Eriopexis
Euphlebium
Exochanthus
Flickingeria
Grastidium
Herpetophytum
Inobulbum
Kinetochilus
Leioanthum
Microphytanthe
Monanthos
Sarcocadetia
Sayeria
Stilbophyllum
Tetrabaculum
Tetrodon
Thelychiton
Trachyrhizum
Tropilis
Vappodes
Winika

Zie ook
 Taxonomie en fylogenie van de orchideeënfamilie